Ел Коскомате има више значења:

 Ел Коскомате (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Коскомате (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику